Mbedoumou peut désigner :
 Mbedoumou, un village du Cameroun dans la commune de Zoétélé
 Mbedoumou I, un village du Cameroun dans la commune de Mbalmayo
 Mbedoumou II, un village du Cameroun dans la commune de Nkolmetet.